

Прізвища 
 Льюїс Гайн (; 1874—1940) — американський фотограф.
 Гільда Каті Гайн (, нар. 1951) — маршальський політик, восьмий президент держави Маршаллові Острови.
 Гайн Петро Іванович, майор внутрішньої служби (нар. 1960) — герой розділу "Ми зігрівали чужу непривітну землю" у книзі "В горнилі локальних конфліктів", учасник Війни в Афганістані (1979—1989), український офіцер у відставці.

Компанії 
 Томас Гайн і компанія.

Інше 
 Гайн (літера)
 HINE ( — марка коньяку)
Прізвища